

Сумувко — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сумувко — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства